Ariel Dorfman (né en 1942), écrivain chilien ;
 David Dorfman (né en 1993), acteur américain ;
 Elena Dorfman (née en 1965), photographe américaine ;
 Iossif Dorfman (né en 1952), joueur d'échecs français ; 
 Irvin Dorfman (né en 1926), ancien joueur de tennis américain ; 
 Tommy Dorfman (née en 1992), actrice américaine ;
 Xavier Dorfman (né en 1973), rameur en aviron français.